Fem örlogsfartyg i den Amerikanska flottan har burit namnet USS Mississippi, namngivna efter den amerikanska delstaten Mississippi eller Mississippifloden:

 – var ett slagskepp i Mississippi-klass.
 – var ett slagskepp i New Mexico-klass, i tjänst 1917-1956.
 – var en kryssare i Virginia-klass, i tjänst 1978-1997.
 – en kärnreaktordriven ubåt i Virginia-klass, i tjänst sedan 2012.

Bilder 

Namn på amerikanska örlogsfartyg